Az 1984-es Roland Garros férfi versenyét a csehszlovák Ivan Lendl nyerte az amerikai John McEnroe előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John McEnroe (Döntős)
  Ivan Lendl (Bajnok)
  Jimmy Connors (Elődöntő)
  Mats Wilander (Elődöntő)
  Jimmy Arias (Negyeddöntő)
  Yannick Noah (Negyeddöntő)
  Andres Gomez (Negyeddöntő)
  Jose-Luis Clerc (Második kör)

  Henrik Sundström (Negyeddöntő)
  Guillermo Vilas (Első kör)
  Anders Jarryd (Negyedik kör)
  Jose Higueras (Negyedik kör)
  Juan Aguilera (Negyedik kör)
  Tomas Smid (Második kör)
  Tim Mayotte (Első kör)
  Chris Lewis (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1